miejscowości w Bułgarii:
 Brestowica – wieś w obwodzie Płowdiw
 Brestowica – wieś w obwodzie Ruse